Crime sur internet est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet. Cet album forme la  du diptyque commencé avec le précédent.

Résumé  
Les corps de Ric Hochet et de Claudius Folk n'ont pas été retrouvés. Trois mois ont passé.

Le peintre Félix présente à la presse sa dernière toile, qu'il détruit immédiatement. Il met aux enchères le code d'accès unique pour voir l'œuvre sur Internet, sans oublier qu'il y a la présence de Lucas Clauwitz et Ursula Gabler, puis une violente altercation entre Nadine et Ursula Gabler au sujet de la perte de Ric Hochet. Mais le commissaire-priseur est tué en pleine enchère et se fait voler le code. Félix est ensuite retrouvé mort et son atelier dévalisé. Nadine poursuit son enquête. Celle-ci la mène chez Freeman, dans une tour entièrement automatisée. Il la reçoit et lui montre sa collection, mais il est tué mystérieusement. Nadine parvient à sortir de la pièce mais manque de mourir écrasée dans l'ascenseur. Elle subit d'autres agressions par Lucas Clauwitz qui est en roller et armé d'une chaine et elle est défendu par un homme masqué mystérieux, avant de découvrir le cadavre d'Ursula Gabler dans l'atelier de Félix et au commissariat, Lucas Clauwitz est terrifier en pensant que Ric est vivant et qui est meurtrier sanguinaire.

La fille de Félix nommée Sarah restaure les tableaux avec l'assistance de Carlsenus en raison de l'atelier dévalisé.

Plus tard, Nadine est confronté a Lucas Clauwitz et ses types, mais elle est secouru par le même homme masqué.

Après le meurtre de Sarah la fille de Félix, on soupçonne les trois collectionneurs acharnés de Félix : Mathilda, Carlsenus et Amilcar.

Lucas Clauwitz et ses types seront juger et placer en garde a vue pour le meurtre de Félix et le commissaire-priseur.

Nadine reçoit un rendez-vous. Elle y découvre le décor du tableau de Félix, avec un fantôme qui vient l'attaquer : c'est en fait Mathilda. Surviennent Folk (c'est lui homme masqué) et Ric qui secourent Nadine et arrêtent la sportive. Folk explique à Nadine qu'il est un espion infiltré et un agent interpole et que leur chute dans le gouffre n'est qu'une simulation et mise en scène. Ric explique à Nadine que Félix faisait chanter ses "collectionneurs" en leur faisant croire qu'il dissimulait ses preuves dans ses toiles et alors Freeman a commandité le meurtre de Félix en utilisant Lucas Clauwitz et ses hommes et surtout commandité le meurtre du commissaire-priseur pour voler le code. Mathilda et les autres ont ourdi la mort du peintre, puis elle a éliminé Freeman par peur d'un chantage et afin de récupérer le code du tableau. De plus, Mathilda est la meurtrière d'Ursula Gabler qui l'a accusée de meurtre de Freeman. Mathilda avait supprimer Sarah la fille de Félix qui a suivi les mêmes actes de son père.

Personnages 
 Ric Hochet, présumé mort        
 Commissaire Bourdon
 Nadine, qui mène l'enquête
 Richard Hochet
 Félix : peintre anticonformiste
 J. F. Freeman : architecte richissime, collectionneur de tableaux
 Claudius Folk : agent d'Interpol sous couverture, infiltré auprès de "la main de la mort"
 Jane Mathilda : championne du , fan de Félix 
 Philippe Carlsenus : marchand de tableaux
 Bruno Amilcar : critique d'art

Lieu de l'action 
 Paris.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1998